Pensamento
Filósofo
Intelectual
Ou ainda:
O Pensador - escultura de Auguste Rodin
Os Pensadores - coleção brasileira de obras de referência de filosofia editada pela Nova Cultura
Gabriel, o Pensador - cantor brasileiro

Desambiguação